Alfons X (spanska: Alfonso X), född 23 november 1221 i Toledo, död 4 april 1284 i Sevilla, var från 1252 kung av Galicien, Kastilien och León, och 1254 valdes han till kung av Rom.

Biografi
Han var son till Ferdinand III och Isabella av Schwaben. Alfons förde en vittomfattande men föga framgångsrik utrikespolitik. Vid det tyska kungavalet 1257 valdes han som motkung mot Richard av Cornwall, då han genom sin mor som var dotter till Filip av Schwaben var besläktad med hohenstauferna. Mer än titeln vann han dock aldrig och kom heller aldrig själv till Tyskland. På grund av tvistigheter om tronföljden råkade han under sina sista år i strid med sin son Sancho. Hans utrikespolitik tvang honom till ödesdigra myntförsämringar och orsakade upprepade motsättningar mellan kungen och aristokratin, som 1272 gjorde uppror mot Alfons.

Mera betydande är Alfons genom sina insatser inom musik, litteratur och vetenskap, vilka renderade honom tillnamnet el sabio ("den vise"). Han komponerade flera klassiska musikstycken som än idag är flitigt spelade i olika sammanhang, kändast är kanske Cantiga De Santa Maria nr 166 (Como Poden Per Sas Culpas Osomes Seer Contreitos). Han grundlade även ett observatorium i Salamanca och lät utarbeta de så kallade Alfonsinska tabellerna. En enhetlig lagbok för kungariket, Las Siete Partidas, fullbordades under hans regering, men kom troligen inte i bruk förrän med el Ordenamiento de Alcalá 1348, under Alfonso XI:s regeringstid. Han lät översätta delar av bibeln till kastilianska och använde detta språk i sitt kansli. På hans föranstaltande författades flera viktiga historiska verk, bland dem universalkrönikan General Estoria och den spanska krönikan Estoria de Espanna. Hans brorson Don Juan Manuel fortsatte hans kulturproduktion.

Se även 

 925 Alphonsina

Referenser

Fotnoter

Allmänna 

 Kim Bergqvist (2016). "Makten och moralen. Historieskrivning i det medeltida Spanien". I: Sandén, A. & Elgán, E. (red.) Kunskapens tider: Historiska pers- pektiv på kunskapssamhället, ss. 19–42. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.16993/bai.c License: CC-BY 4.0
 Michael Nordberg (2011). Diktaren på tronen. Stockholm: Hjalmarson & Högberg. <http://libris.kb.se/bib/11447221>
 Svensk uppslagsbok, Lund 1929

Externa länkar 

 

Kastiliens regenter
Tysklands regenter
Födda 1221
Avlidna 1284
Män
Svensk uppslagsbok